Les Intrus (Big Flappy Bastards), deuxième épisode de la première saison de la série américaine Mon oncle Charlie, diffusé en 2003 ;
  
 Les Intrus, film français de Sergio Gobbi sorti en 1972 ;
 Les Intrus (Distant Cousins), film américain d'Andrew Lane sorti en 1993 ;
 Les Intrus (The Uninvited), film d'horreur américain réalisé par Charles et Thomas Guard en 2009. Il s'agit du remake du film sud-coréen Deux Sœurs réalisé par Kim Jee-woon et sorti en 2003 ;
 Les Intrus (Intruders), récit court en bande dessinée de Daniel Clowes publié en 2015 dont le nom a été utilisé pour la version française d'un recueil publié la même année (Killing and Dying).